Miejscowości w USA:
 Liberal – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Seward
 Liberal – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Barton
Gminy w USA:
 Liberal (ang. Liberal Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lyon
 Liberal (ang. Liberal Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Seward